Перші визвольні змагання (1917—1922) — створення власної держави в умовах Першої світової війни.
 Другі визвольні змагання (1938—1950) — створення власної держави в умовах Другої світової війни.
 Треті визвольні змагання (з 2014) — захист та розбудува власної держави в умовах російської агресії.